Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2001—2002 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Маккабі (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Ізраїлю 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2001—2002
Ізраїль
Ізраїль
2001 в ізраїльському спорті
2002 в Ізраїлі